Серия B 1982/1983 () — 51-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 12 сентября 1982 года и закончился 11 июня 1983 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1983/84 на legaserieb.it
 Серия B 1982/83 на rsssf.com

1982/1983
Футбол в Италии в 1982 году
Футбол в Италии в 1983 году